Семёновский сельский округ

Владимирская область 

 Семёновский сельский округ Гусь-Хрустального района (упразднён)

Кировская область 

 Семёновский сельский округ Шабалинского района (упразднён)

Московская область 

 Семёновский сельский округ Можайского района (1994—2006)
 Семёновский сельский округ Ступинского района (1994—2006)

Омская область 

 Семёновский сельский округ Знаменского района

Рязанская область 

 Семёновский сельский округ Рязанского района

Тверская область 

 Семёновский сельский округ Нелидовского района (до 2005 года)

Ярославская область 

 Семёновский сельский округ Первомайского района